The Fallout – album dei Crown the Empire del 2012
 The Fallout – album dei Default del 2001
 The Fallout - film del 2021 diretto da Megan Park